Кнуня́нц — армянская фамилия.

Известные носители:
 Кнунянц, Богдан Мирзаджанович (1878—1911) — деятель революционного движения в России, большевик.
 Кнунянц, Валентин Богданович (1907—1987) — учёный-радиотехник, профессор, лауреат Сталинской и Государственной премий.
 Кнунянц, Иван Людвигович (1906—1990) — советский химик-органик.
 Кнунянц, Саркис Мовсесян (1863—1913) — борец за освобождение Западной Армении.
 Кнунянц, Фарандзем Минаевна (1885—1980) — революционерка, советский партийный деятель, писательница.